Шара́повская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Шараповская улица — улица в Вологде.
 Шараповская улица — улица в Мытищах.